El ducado de Montalto es un título nobiliario del Reino de Nápoles creado en dos ocasiones:

El ducado de Montalto (1 de enero de 1507) concedido por Fernando el Católico al Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, que lo devolvió poco después a la Corona. Fue rehabilitado en el siglo XX por unos descendientes suyos, los Bustos. 
El ducado de Montalto (27 de mayo de 1507) otorgado por el mismo rey a un hijo natural de Fernando I de Nápoles tras la devolución del Gran Capitán.